Кэтлин, Катлин (), может означать:

Персоналии 
 Кэтлин, Джордж (1796—1872) — американский путешественник и живописец.
 Кэтлин, Келли (1995—2019) — американская трековая и шоссейная велогонщица.
 Кэтлин, Сэм — американский сценарист и продюсер телевидения.

Другое 
 Кэтлин — статистически обособленная местность, расположенная в округе Полк.
 Кэтлин — лунный кратер в южной части Болота Гниения.
 Катлин — озеро в Юконе, Канада.
 См. также